Yenimahalle, également Yeni Mahalle, littéralement « nouveau quartier » en turc, peut désigner :



Toponymes 
 Yenimahalle : un district et une ville de la province d'Ankara ;
 Yenimahalle : un village du district de Babaeski dans la province de Kırklareli ;
 Yenimahalle : un village du district de Biga dans la province de Çanakkale ;
 Yenimahalle : un village du district de Termal dans la province de Yalova ;
 Yenimahalle : un quartier du district de Beykoz à Istanbul ;
 Yenimahalle : un quartier de la ville de Silivri dans la province d'Istanbul ;
 Yenimahalle : un quartier du district de Pendik à Istanbul ;
 Yenimahalle : un quartier du district de Küçükçekmece à Istanbul ;
 Yenimahalle : un quartier du district de Gaziosmanpaşa à Istanbul ;
 Yenimahalle : un quartier du district de Bağcılar à Istanbul ;
 Yenimahalle : un quartier du district de Bakırköy à Istanbul ;
 Yenimahalle : un quartier du district de Sarıyer à Istanbul ;
 Rami Yenimahalle : un quartier du district d'Eyup à Istanbul ;
 Yenimahalle : un quartier de la ville de Karasu dans la province de Sakarya ;
 Yenimahalle : un quartier du district d'Atakum à Samsun ;

Transports 
 Yenimahalle : une gare du Marmaray, train de banlieue à Istanbul ;
 Yenimahalle : une station de la ligne M3 du métro d'Istanbul ;
 Yenimahalle : une station de la ligne M7 du métro d'Istanbul.

Autres 
 Ankara Yenimahalle BSK : un club sportif de Yenimahalle dans la province d'Ankara.

Homonymie de toponyme